Абдурахман Аліті (, ; 1945, с. Желіно — 27 червня 2013, Тетово) — північномакедонський політик
 Рафіз Аліті (; ; 29 квітня 1959, Радуша, Скоп'є) — македонський політик.
 Фідан Аліті (; нар. 3 жовтня 1993, Базель) — албанський та косовський футболіст.